Аэрозоль:

 Аэрозоль — дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых или жидких частиц, взвешенных в газовой среде.
 Аэрозоль — лекарственная форма.